Муллагали Ахметжанович (Гали Ахметович) Яушев (1864, Оренбургская губерния — 1926, Ташкент) — татарский меценат и общественный деятель, купец первой гильдии. Глава Торгового дома «Братья Яушевы», представитель купеческой династии Яушевых.

Предпринимательство 
Муллагали Яушев — младший брат Абдулвали Ахметжановича Яушева и после его смерти в 1906 г. возглавил семейное дело. Основным занятием фирмы Яушевых была торговля мануфактурными и сельскохозяйственными товарами, в том числе собственного производства.

За время руководства Муллагали Яушева торговый дом «Братья Яушевы» построил несколько крупных современных торговых пассажей: в Троицке (1911), Челябинске (1913), Ташкенте и Кустанае (1915). Строительство только одного 4-этажного здания пассажа в Троицке обошлось в 300 тыс. руб., а численность его персонала доходила до 125 человек.

В 1915 Муллагали Яушев был удостоен звания коммерции советника.

Общественная деятельность 
Делегат Второго Всероссийского мусульманского съезда в январе 1906 г. в Санкт-Петербурге.

Активный участник татарского либерального движения и движения джадидов.

В 1914—1917 гг. гласный Троицкой городской думы и Троицкого уездного земского собрания.

В октябре 1917 г. вошёл в состав центральной комиссии Национального фонда («Милли хәзинә») при Малия назараты (финансовом ведомстве) временного национального правительства татаро-башкирской национально-культурной автономии, а также пожертвовал в фонд 100 тысяч рублей.

Благотворительность 

В 1901—1906 гг. — почётный член Троицкого мусульманского благотворительного общества, в 1907—1917 — его председатель. В 1901 избирался аго казначеем. Возглавлял исполнительную комиссию мусульманского сиротского приюта.

После 1906 г. почётный блюститель Троицкого двухклассного русско-татарского училища и русского 2-го Троицкого городского четырёхклассного училища.

В 1909 выступил одним из учредителей мусульманского благотворительного общества в Кустанае, в 1914 — Троицкого общества «Трилистник» для попечения о воспитанниках начальных учебных заведений.

В 1914 вместе с семьёй основывает женское медресе в Троицке.

Пожертвовал 1 тыс. руб. на строительство Соборной мечети в Санкт-Петербурге.

Эмиграция и возвращение 
В 1918—1919 гг., после Октябрьской революции и начала Гражданской войны, Муллагали Яушев вместе с семьей переезжает во Владивосток, затем эмигрирует сначала в Харбин (Китай), потом в Иокогаму (Япония). В Иокогаме семья пребывает до 1923 года.

Имея возможность эмигрировать в США, Яушевы решают вернуться в Советскую Россию. После возвращения семья проживает в бедности в Ташкенте, где ей помогают бывшие работники предприятий Яушевых.

Семья 
 Сейфуль-Мулюков, Фарид Мустафьевич — внук, советский журналист-международник

См. также 
 Джадидизм
 Яушевы

Ссылки 

Купцы Российской империи
Персоналии:Троицк (Челябинская область)
Меценаты Российской империи
Джадидизм
Персоналии:Костанай
Персоналии:Ташкент
Персоналии:Челябинск
Гласные Троицкой городской думы
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны
Русские эмигранты первой волны в Японии
Персоналии:Иокогама
Русские эмигранты первой волны в Китае
Муллагали